Makra steht für:

 Makra, Berg im nördlichen Pakistan

Makra ist der Familienname folgender Personen:
 László Makra (* 1952), ungarischer Klimatologe und Hochschullehrer
 Manfred Makra (* 1956), österreichischer Maler und Grafiker

Film und Fernsehen:
 Elli Makra, 42277 Wuppertal, deutsches Filmdrama von Athanasios Karanikolas aus dem Jahr 2007